Анна-Лена Гренефельд і Квета Пешке були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі разом. Гренефельд мала грати в парі з Ракель Атаво, але вони знялись через травму абдуктора у Атаво. Пешке успішно захистила свій титул, граючи в парі з Ніколь Мелічар. У фіналі вони перемогли пару Міхаела Бузернеску і Лідія Морозова з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
 Main draw 

Парний розряд